Чемода́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Чемоданов, Василий Тарасович (1903—1937) — советский политический деятель.
 Чемоданов, Иван Иванович (XVII век) — русский дипломат.
 Чемоданов, Милослав Владимирович (род. 1979) — российский журналист, редактор; открытый гей.
 Чемоданов, Михаил Михайлович (1856—1908) — русский врач-стоматолог, карикатурист.
 Чемоданов, Фёдор Иванович (XVII век) — саратовский воевода.
 Чемоданов, Фёдор Иванович (XVII—XVIII века) — думный дворянин.
 
 Чемоданов, Степан Иванович (1909—1996) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Чемоданов, Фёдор Иванович — воевода Саратова в 1623—1626 годах.

Чемоданова
 Чемоданова (Синегуб), Лариса Васильевна (1856—1923) — российская революционерка, публицист.
 Чемоданова, Екатерина Фёдоровна (1925—1988) — колхозница, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Чемодановы (дворянский род)